

Топоніми

Одай — село, Черкаська область, Жашківський район

Одай (Аоморі)
 Одай (Міє)
 Одай (Тіба)
 Одай (Ямаґата)